Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Baden-Württemberg som har stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Baden-Württemberg

Städer i Baden-Württemberg
Baden-Württemberg